Karras ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Karras (1935–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Schauspieler
 Hans-Dieter Karras (* 1959), deutscher Musiker
 Kostas Karras (1936–2012), griechischer Schauspieler
 Lou Karras (1927–2018), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ruth Mazo Karras (* 1957), US-amerikanische Historikerin und Mittelalterforscherin
 Ted Karras Sr. (1934–2016), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ted Karras Jr. (* 1964), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ted Karras III (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Vasilis Karras (* 1953), griechischer Volkssänger

Karras ist auch der Name eines meißnischen Adelsgeschlechts, siehe Karras (Adelsgeschlecht)

Karras bezeichnet:
 Karras (Friedland), Ortsteil der Stadt Friedland in der Niederlausitz im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 eine Transkription des Namens der Hotelanlage Porto Carras auf der Chalkidiki

Siehe auch:
 Karraß 
 Karas
 Karrasch
 Carras